Weißer Porenschwamm steht für: 
 die Pilzart Wellige Braunfäuletramete (Antrodia sinuosa),
 die Pilzart Vaillants Braunfäuletramete (Antrodia vaillantii).